Reginald Crawford (chevalier)
 (1882–1945)